Абуна — многозначный термин:

Топонимы 
 Абуна — река на северо-востоке Бразилии и севере Боливии.
 Абуна-Йосеф — гора в Эфиопии.

Персоналии 
 «Абуна» (отец наш) — обращение к священникам, монахам и архиереям в Сирийской, Коптской и Эфиопской Церквах. См. также Авва, арамейско-сирийское слово, обозначающее «отец наш».
 Абуна Антоний — третий Патриарх Эритрейской православной (монофизитской) церкви.
 Абуна Диоскор — четвёртый Патриарх Эритрейской православной (монофизитской) церкви.
 Абуна Филипп — первый Патриарх Эритрейской православной (монофизитской) церкви.
 Абуна Меркурий (род. 1938) — глава Эфиопской православной церкви, четвёртый Патриарх Эфиопской церкви.
 Абуна Павел (1935—2012) — глава Эфиопской ортодоксальной церкви, пятый Патриарх Абиссинский, Католикос Эфиопии.